Mistrzostwa Europy Kadetek w Piłce Siatkowej 1999 odbyły się w Polsce w Wejherowie i Gdańsku w dniach od 30 marca do 4 kwietnia 1999 roku. Uczestniczyło w nich 8 drużyn. Po raz pierwszy w historii reprezentantki Polski zostały Mistrzyniami Europy Kadetek.

Faza grupowa

Grupa I 
Tabela

Wyniki

Grupa II 
Tabela

Wyniki

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 5-8 

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecze o miejsca 1-4 

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Linki zewnętrzne 

K
Międzynarodowe imprezy sportowe w Polsce
1999 w piłce siatkowej
1999 w polskim sporcie